Hastrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Hastrup (Thyregod Sogn) – en bebyggelse i Thyregod Sogn, Vejle Kommune
 Hastrup (herregård) – en hovedgård i samme sogn
 Hastrup (Beldringe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Beldringe Sogn, Vordingborg Kommune
 Hastrup (Herfølge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herfølge Sogn, Køge Kommune
 Hastrup (Spentrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Spentrup Sogn, Randers Kommune